Аралия — род цветковых растений семейства Аралиевые (Araliaceae).
 (973) Аралия — астероид главного пояса, открытый 18 марта 1922 года.